Assunto é o tema sobre o qual a discussão ou o texto está sendo tratado.

Assunto também pode ser:

 Assunto de Meninas - um filme que explora a temática da adolescência e da homossexualidade
 Tabu - um assunto de que simplesmente não se fala
 Objeto - no contexto dos estudos acadêmicos, objeto é o assunto ou tema de estudo ao qual será aplicado determinado método de análise

Desambiguação